Markus Lutterotti ist der Name folgender Personen:

* Markus von Lutterotti (1913–2010), österreichisch-italienischer Mediziner
 Markus Lutterotti (Diplomat) (* 1941), österreichischer Diplomat